Милопо́тамос () — община (дим) в Греции на севере Крита на востоке периферийной единицы Ретимни в периферии Крит. Население  жителейя по переписи 2011 года. Площадь 360,703 квадратного километра. Плотность 39,82 человека на квадратный километр. Административный центр — Перама. Димархом на местных выборах 2014 года избран Димитрис Кокинос ().

Создана в 2010 году () по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Еропотамос и Кулуконас и сообщества Зониана.

В северо-восточной части общины находится гора Кулуконас (), в древности горы Талея () по имени Талоса с пиками Куцотрулос () 1084 метра, 1076 метров и Софиани-Корифи () 892 метра.

Административное деление 

Община (дим) Милопотамос делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 

 

Димы Крита